Barrelet ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Barrelet (1881–?), französischer Ruderer
 Horst Barrelet (1921–1997), deutscher Rechtsanwalt und Fußballfunktionär
 Jean-Louis Barrelet (1902–1976), Schweizer Agraringenieur und Politiker (FDP)
 Sophie Barrelet (1893–1987), deutsche Lehrerbildnerin